Hégira — fuga de Maomé de Meca para Medina
Calendário islâmico
Ano da Hégira — contagem de anos a partir da Hégira
Hijra — comunidade religiosa hinduísta

Ver também
 Hejira —  álbum de Joni Mitchell, lançado em 1976

Desambiguações de religião